Speer es el apellido de:

 Albert Speer (1905-1981), arquitecto y político alemán, ministro de guerra de la Alemania nazi;
 Albert Speer (1934-2017), arquitecto alemán, hijo del anterior; o
 Scott Speer (n. 1982), director de videoclips estadounidense.